Кембл або Кемпбелл (Campbell) - прізвище

 Кембл - село в Англії
 Порт-Кембл - одна з найбільших в Австралії портова та індустріальна зона
 78431 Кембл - астероїд